В отборочную группу 6 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Ирландия, Португалия, Северная Ирландия, Австрия, Латвия и Лихтенштейн. Матчи проходили с 20 апреля 1994 года по 15 ноября 1995 года.

Победитель группы, Португалия, напрямую вышла в финальную стадию Евро-96. Ирландия и Северная Ирландия набрали равное количество очков, первые расположились выше в турнирной таблице за счёт лучших результатов в очных встречах. Ирландия получила возможность сыграть стыковой матч за выход на Евро.

Итоговая таблица

Матчи

Бомбардиры 
11 мячей
  Тони Польстер

6 мячей
  Домингуш Пасиенсия

5 мячей
  Витс Римкус
  Иан Дауи
  Паулу Алвеш
  Джон Олдридж

4 мяча
  Петер Штёгер
  Джимми Куинн
  Руй Кошта

3 мяча
  Арманд Зейберлиньш
  Фил Грей
  Майкл О’Нил
  Луиш Фигу
  Нил Куинн

2 мяча
  Андреас Херцог
  Адольф Хюттер
  Жуан Виейра Пинту
  Паулинью Сантуш
  Томми Койн
  Джон Шеридан

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 1996
Футбол в Европе в 1994 году
Футбол в Европе в 1995 году